Principia puede referirse a:
 Principia, cuartel general de un campamento romano (castrum).
 Principia (alga), grupo de alga coralina.
 2653 Principia , asteroide descubierto el 4 de noviembre de 1964, con su nombre en honor de la obra de Newton.
 Principia Discordia,  libro sagrado de la religión del discordianismo.
 Principia Ethica, libro de ética de George Edward Moore.
 Principia Mathematica, obra de Alfred North Whitehead y de Bertrand Russell sobre la axiomatización de las matemáticas.
 Principia philosophiae, obra de filosofía de René Descartes.
 Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, obra de Isaac Newton en tres volúmenes que contiene sus leyes del movimiento y su ley de gravitación universal.
 Opera philosophica et mineralis, également, también denominada Principia, obra científica de Emanuel Swedenborg.